JCP est un sigle pouvant désigner :
 JCP (), organisation ayant pour objet de coordonner l'évolution du langage Java ;
 JCP, ensemble de revues juridiques, Juris-Classeur périodique, éditées par le groupe LexisNexis SA.
 JCP, magistrat français, juge des contentieux de la protection.